Zawody w skokach narciarskich na Zimowej Uniwersjadzie 2013 odbyły się w dniach 14–20 grudnia 2013 na skoczniach w Predazzo. Rozegranych zostało pięć konkurencji – dwa konkursy indywidualne mężczyzn (na obiekcie K-120 i K-95), jeden konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni K-95, jeden konkurs mieszany na skoczni K-95, a także zawody kobiet na K-95.

Była to 26. z kolei zimowa uniwersjada, na której odbyły się konkursy skoków narciarskich.

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Konkurencje mieszane

Wyniki

Kobiety – konkurs indywidualny (K-95)

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (K-95)

Konkurs indywidualny (K-120)

Konkurs drużynowy (K-95)

Konkurs mieszany (K-95)

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Zimowa Uniwersjada 2013
2013
Skoki narciarskie we Włoszech
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich